Малоугренёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Малоугренёво.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3395 человек, в том числе 1621 мужчина и 1774 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Боровой,
 село Малоугренёво,
 посёлок Пригородный.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края